Отто Хеннинг:
 Хеннинг, Отто (1884—1950) — немецкий актёр, режиссёр и руководитель театра.
 Хеннинг, Отто (1916—2004) — датский композитор.
 Хеннинг, Отто (1833—1908) — немецкий издатель и политик.